Dailey ist der Name folgender 

Personen:
 Albert Dailey (1939–1984), US-amerikanischer Jazzpianist
 Bob Dailey (Robert Scott Dailey; 1953–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Dan Dailey (1913–1978), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Daniel A. Dailey (* 1969), 15. Sergeant Major of the U.S. Army
 Don Dailey (1956–2013), amerikanischer Informatiker und Computerschachprogrammierer
 Douglas Dailey (* 1944), britischer Radrennfahrer
 Irene Dailey (1920–2008), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin
 Janet Dailey (1944–2013), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mark Dailey (1953–2010), kanadischer Nachrichtensprecher und Synchronsprecher
 Quintin Dailey (1961–2010), US-amerikanischer Basketballspieler 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dailey (Colorado)
 Dailey (Illinois)
 Dailey (Michigan)
 Dailey (West Virginia)

Siehe auch:
 Daily